Istina, jedan od temeljnih pojmova u filozofiji
 Istina, album hrvatske glazbene hip-hop skupine Dječaci
 Istina, album kršćanskog rock sastava Glasnici nade
 Istina, album srbijanske glazbene skupine Riblja čorba